Sawejki  – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Kamionka.
 Sawejki – wieś na Białorusi, w rejonie lachowickim obwodu brzeskiego.
 Sawejki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.